Милевич — белорусская, южнославянская фамилия.
 Милевич, Велько (1916—1942) — Народный герой Югославии.
 Милевич, Миланчич (1909—1983) — Народный герой Югославии.